Милош Недбал (; ) — чешский актёр, театральный режиссёр и педагог. Заслуженный артист Чехословакии (1958), народный артист Чехословакии (1981).

Биография 
Милош Недбал родился в г. Рожмиталь-под-Тршемшинем в районе Пршибрам в Чехии (тогда в Австро-Венгрии). Он  коротко учился в юридическом факультете Карлова университета в Праге, а затем окончил учения в отделении драматического исполнительства Пражской консерватории. Дебютировал в театре в 1927 году в Праге, ещё перед окончанием консерватории. С 1942 года был преподавателем Пражской консерватории, а затем Академии музыкального искусства в Праге.
Похоронен на кладбище Малвазинки в Праге.

Избранная фильмография 
  — Деньги или жизнь / Peníze nebo život
  — Путь в глубины студенческой души / Cesta do hlubin študákovy duše
  — Прошлое Яны Козиновой / Minulost Jany Kosinové
  — Городок на ладони / Městečko na dlani
  — Неделя в тихом доме / Týden v tichém domě
  — Немая баррикада / Němá barikáda
  — Пекарь императора — Император пекаря / Císařův pekař a pekařův císař
  — Предупреждение / Výstraha
  — Танковая бригада / Tanková brigáda
  — Бравый солдат Швейк / Dobrý voják Švejk
  — Швейк на фронте / Poslusne hlásím
  — Пятое колесо в телеге / Páté kolo u vozu
  — Мораль пани Дульской / Morálka paní Dulské
  — Майские звёзды / Májové hvězdy
  — Ромео, Джульетта и тьма / Romeo, Julie a tma
  — Крепость на Рейне / Pevnost na Rýně
  — Лимонадный Джо / Limonádový Joe aneb Koňská opera
  — Ковер и мошенник / Čintamani & podvodník
  — Нагая пастушка / Nahá pastýrka
  — Выбор цели
  — Тридцать случаев майора Земана / Třicet případů majora Zemana
  — Покушение в Сараево / Sarajevský atentát
  — Больница на окраине города / Nemocnice na kraji města

Признание 
 1958 — Заслуженный артист Чехословакии,
 1966 — Кавалер чехословацкого ордена Труда,
 1981 — Народный артист Чехословакии.

Ссылки 
 Актёр на сайте csfd.cz

Примечания 

Выпускники Пражской консерватории
Преподаватели Пражской консерватории
Преподаватели Академии музыкального искусства (Прага)
Заслуженные артисты Чехословакии
Народные артисты Чехословакии
Персоналии:Национальный театр в Праге
Похороненные на кладбище Малвазинки